Blamauersteht für:
Adolf Blamauer (1847–1923), österreichischer Maler
Karoline Wilhelmine Charlotte Blamauer, Geburtsname von Lotte Lenya (1898–1981), österreichisch-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
Siehe auch:
Hubert-Blamauer-Park